Tartagal (Salta), een plaats in de Argentijnse provincie Salta
 Tartagal (Santa Fe), een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe